Mallo ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Mallo (* 1966), französische Langstreckenläuferin
 Dani Mallo (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Ernesto Mallo (* 1948), argentinischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist
 Facundo Mallo (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Hugo Mallo (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Maruja Mallo (1902–1995), galicisch-spanische Malerin
Siehe auch:
 Malo
 Malloh
 Mallow